WNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wora Na Ye Intl (Gabon)
 wne – codice ISO 639-3 della lingua waneci